El topónimo Cordovilla puede hacer referencia a:

 Cordovilla, un municipio español de la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Cordovilla la Real, un municipio español de la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Cordovilla, un concejo español del municipio de Galar, en la Comunidad Foral de Navarra.
 Cordovilla de Aguilar, una pedanía española del municipio de Aguilar de Campóo, en la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Cordovilla, una pedanía española del municipio de Tobarra, en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
 Dehesa de Cordovilla, una pedanía española del municipio de Cordovilla la Real, en la provincia de Palencia, Castilla y León.